P51 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 51, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament